Arabella steht für:

 Arabella (Vorname), weiblicher Vorname
 Arabella (Strauss), Oper (1933) von Richard Strauss
 Arabella (1917), polnischer Stummfilm von Aleksander Hertz
 Arabella (1924), deutscher Stummfilm von Karl Grune
 Arabella (1967), italienische Komödie von Mauro Bolognini
 eine fiktive Figur in der Fernsehserie Die Märchenbraut (auch Die schöne Arabella und der Zauberer)
 (841) Arabella, ein  Asteroid
 Arabella (Fernsehshow), eine Talkshow bei ProSieben
 Radio Arabella, eine Gruppe von regionalen Hörfunksendern in Österreich und Deutschland
 Lloyd Arabella, ein Automodell der Lloyd Motorenwerke
 Arabellapark, ein Viertel in München
 Arabella-Hochhaus, ein Gebäude im Arabellapark in München
 ArabellaStarwood Hotels & Resorts, ehemals ArabellaSheraton, eine Hotelkette
 Arabella (Schiff, 1955)
 Arabella (Fregatte)
 Arabella (New Mexico), Ort im Guadalupe County, Vereinigte Staaten
 Arabella Mine, Mine im Summit County, Colorado

Siehe auch:
 Arabela